Matrigna – nuova moglie del padre rispetto ai figli che ha avuto nel precedente matrimonio
 Matrigna – personaggio della fiaba Cenerentola
 Matrigna – personaggio della fiaba Hänsel e Gretel
 Matrigna (Aus erster Ehe), film diretto da Paul Verhoeven (1940)